Government Museum steht für folgende Museen in Indien:

 Government Museum (Chennai)
 Government Museum (Karur)
 Government Museum (Bangalore)
 Government Museum (Mathura)
 Government Museum (Tiruchirappalli)
 Government Museum (Pudukkottai)
 Cuddalore Government Museum